George Langley est un nom pouvant désigner:

 (1810-1896), officier de la Marine royale britannique
George Langley (1852-1933), homme politique provincial canadien
 (1881-1951), académicien anglais
 (1891-1971), soldat australien des deux guerres mondiales

Voir aussi 

Langley, George